Эскусар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 46 км². Население — 804 человека (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Escúzar
 Datos socioeconómicos de Escúzar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Escúzar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады